Varinha mágica ou varinha de condão - varinhas de contos com poderes mágicos
Varinha mágica (eletrodoméstico) - misturador de alimentos
Varinha (Wicca) - instrumento de rituais Wicca

Ver também

Desambiguação